Michael Howard (1922-2019), storico militare britannico.
Michael Howard (n. 1924), ex-schermidore britannico.
Michael Howard (n. 1941), The Right Honourable Michael Howard – The Lord Howard of Lympne, ex-Deputato britannico (1983-2010), più volte Ministro nelle Amministrazioni di Margaret Thatcher e poi in quelle di John Major, ex-Leader del Partito Conservatore (2003-2005).